Костинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Костинское — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Костинское — деревня в Починковском районе Смоленской области.

См. также 
 Костинское сельское поселение